Калининец — многозначный термин.

 Калининец — посёлок городского типа в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Калининец — муниципальное образование в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области.
 «Калининец» — советский футбольный клуб из города Свердловска.